A Barragem Laras está localizada no estado brasileiro de São Paulo, próxima à cidade de Laranjal Paulista e represa as águas do rio Tietê.

Laras
Laranjal Paulista
Rio Tietê